Cardo borriquero puede referirse a:

 uno de los nombres comunes del cardo mariano;
 el nombre común de la planta Carduus carpetanus;
 el nombre común de la planta Carthamus lanatus;
 el nombre común de la planta Cirsium arvense;
 el nombre común de la planta Cirsium eriophorum;
 el nombre común de la planta Cynara humilis;
 el nombre común de la planta Dipsacus fullonum;
 el nombre común de la planta Eryngium bourgatii;
 el nombre común de la planta Eryngium campestre;
 el nombre común de la planta Galactites elegans; 
 el nombre común de la planta Onopordum acanthium;
 el nombre común de la planta Onopordum illyricum;
 el nombre común de la planta Onopordum nervosum;
 el nombre común de la planta Picnomon acarna.
 el nombre común de la planta Scolymus maculatus